Repubblica Pisana  – stato indipendente e repubblica marinara con capitale Pisa.
 Pisana – cognome italiano
 La Pisana  – quarantaquattresima zona di Roma nell'Agro Romano, indicata con Z.XLIV.
 Pisana  –  zona urbanistica 16c del XVI Municipio di Roma Capitale.
 Theba pisana  –  mollusco gasteropode della famiglia Helicidae.
 La Pisana  – sceneggiato televisivo tratto dal romanzo Le confessioni di un italiano (1867) di Ippolito Nievo.
 Pisana – razza bovina

Altro
 Maremma Pisana  – maremma settentrionale storicamente sotto l'influenza di Pisa.
 Area Pisana  – uno dei quattro distretti in cui è suddivisa la provincia di Pisa.
 Fortezza Pisana  –  antica fortificazione nel comune di Marciana, sull'Isola d'Elba in provincia di Livorno.
 Corale Pisana  –  società dedicata alla promozione della cultura musicale, in particolare corale, con sede a Pisa.

Pagine correlate
 Pisani
 Pisano
 Rocca Pisana
 Torre Pisana